Domaszków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Domaszków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów
 Domaszków – stacja kolejowa w Domaszkowie
 Domaszków – dawna gmina wiejska istniejąca w województwie wrocławskim, a następnie wałbrzyskim